Дикость — термин, обозначающий самую примитивную ступень развития человеческого общества.